La  du championnat d'Écosse de football est la neuvième sous l'appellation Scottish Premiership. Elle oppose les douze meilleurs clubs d'Écosse en une série de trente-huit journées : les équipes s'affrontent à trois reprises de la  à la , puis le championnat se scinde en deux poules pour les 5 journées restantes.

Lors de cette saison, les Rangers défendent leur titre face à 11 autres équipes dont deux promues du Scottish Championship : Heart of Midlothian et le Dundee FC. Les deux clubs de Dundee se retrouvent ensemble en première division pour la première fois depuis 2016.

Équipes

Participants et localisation 

Légende des couleurs

Organisation de la compétition

Règlement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Compétition

Les moments forts de la saison 
Le , lors de la deuxième journée, Dundee United surprend les Rangers 1-0 et met fin ainsi à une série de quarante et un matchs consécutifs sans défaite.

Classement

Résultats 

Journées 34 à 38
À l'issue des 33 premières journées, deux poules sont constituées selon le classement du moment : les six premières équipes s'affrontent entre elles une seule fois (à domicile ou à l'extérieur) ; il en est de même pour les six dernières.

Statistiques

Leader (journée par journée)

Classement des buteurs 
Au 15 mai 2022
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!Rang
!Joueur
!Club
!Buts
|-
|rowspan="2"|1
|align="left"| Regan Charles-Cook
|align="left"|Ross County
|rowspan="2"|13
|-
|align="left"| Giórgos Giakoumákis
|align="left"|Celtic 
|-
|3
|align="left"| Kyogo Furuhashi
|align="left"|Celtic   
|12
|-
|rowspan="3"|4
|align="left"| Alfredo Morelos
|align="left"|Rangers 
|rowspan="3"|11
|-
|align="left"| Bruce Anderson
|align="left"|Livingston
|-
|align="left"| Lewis Ferguson
|align="left"|Aberdeen
|-
|rowspan="6"|7
|align="left"| Jota
|align="left"|Celtic 
|rowspan="6"|10
|-
|align="left"| Liel Abada
|align="left"|Celtic 
|-
|align="left"| Liam Boyce
|align="left"|Hearts
|-
|align="left"| Christian Ramirez
|align="left"|Aberdeen 
|-
|align="left"| Tony Watt
|align="left"|Dundee United, Motherwell
|-
|align="left"| Kemar Roofe
|align="left"|Rangers 
|-
|}

 Récompenses individuelles 

 Barrages de promotion - relégation 

Score cumulé : St Johnstone' - Inverness Caledonian Thistle : 2 – 2 et 4 – 0. St Johnstone se maintient en Scottish Premiership''.

Bilan de la saison

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
Championnat d'Écosse féminin de football 2021-2022

Lien externe 
 

Championnat d'Écosse de football
Écosse M1
Football 2021-2022
Football 2021-2022